Vincent kan syfta på:

Vincent – ett mansnamn
Vincent Motorcycles – ett motorcykelmärke
Vincent (film) – en film
Vincent (opera) – en opera

Geografi

Australien 

 Vincent (region), Western Australia,

Frankrike 

 Vincent-Froideville, kommun, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
Vincent, Jura, tidigare kommun, numera del av Vincent-Froideville

USA 

 Vincent (ort i USA, Alabama), Shelby County, 
 Vincent (ort i USA, Ohio), Washington County, 
 Vincent (ort i USA, Iowa), Webster County, 
 Vincent (ort i USA, Kalifornien, Los Angeles County, lat 34,50, long -118,12), 
 Vincent, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

tr:Vincent#Kişiler